Liste der Regierungen der Französischen Gemeinschaft seit 1981

Weblinks 
 

Französische Gemeinschaft
!